Paya Bili I (Peudawa), een plaats in Indonesië
Paya Bili I (Birem Bayeun), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing